Regener ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Alfred Regener (1879–1922), deutscher Schriftsteller 
 Erich Regener (1881–1955), deutscher Physiker
 Irena Schmidt-Regener (* 1956), deutsche Germanistin und Soziolinguistin
 Leo Regener (1900–1975), deutscher Pädagoge und Gewerkschafter
 Michael Regener (* 1965), deutscher Sänger
 Susanne Regener (* 1957), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Sven Regener (* 1961), deutscher Musiker und Schriftsteller
 Victor Regener (1913–2006), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Regener-Tonne
 Regner (Begriffsklärung)